Берегівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Берегівська сільська рада — Львівська область, Мостиський район
 Берегівська сільська рада — Рівненська область, Дубенський район
 Берегівська сільська рада — Рівненська область, Млинівський район

Див. також 
 Бережанська сільська рада
 Бережанська міська рада
 Бережівська сільська рада
 Бережківська сільська рада
 Бережницька сільська рада
 Березівська сільська рада